Medeiros ist der Familienname folgender Personen:
 Anacleto de Medeiros (1866–1907), brasilianischer Musiker und Komponist

 Carlos Alberto Medeiros (* 1942), portugiesischer Geograph
 Dirceu de Oliveira Medeiros (* 1973), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Camaçari
 Elli Medeiros (* 1956), uruguayische Schauspielerin und Sängerin
 Etiene Medeiros (* 1991), brasilianische Schwimmsportlerin
 Glenn Medeiros (* 1970), US-amerikanischer Sänger
 Humberto Sousa Medeiros (1915–1983), US-amerikanischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Inês de Medeiros (* 1968), portugiesische Schauspielerin und Politikerin
 Iuri Medeiros (* 1994), portugiesischer Fußballspieler

 José Artur Denot Medeiros (* 1943), brasilianischer Diplomat
 Keely Medeiros (* 1987), brasilianische Kugelstoßerin
 Lionel Medeiros (* 1977), portugiesischer Fußballspieler
 Manuel de Medeiros Guerreiro (1891–1978), römisch-katholischer Theologe, Missionar und Bischof von Nampula
 Maria de Medeiros (* 1965), portugiesische Schauspielerin
 Poliana Barbosa Medeiros (* 1991), brasilianische Fußballspielerin
 Stéphane de Medeiros (* 1972), französischer Künstler
 Tarciana Medeiros, afrobrasilianische Ökonomin
 Xinaik Medeiros (* 1974), brasilianischer Kommunalpolitiker

Meideiros bezeichnet:
 einen Ort in Brasilien, siehe Medeiros (Minas Gerais)
 Bispo Meideiros, ein Stadtteil von Dili, Osttimor